Dragonair (linie lotnicze) – linie lotnicze
 Dragonair (Pokémon) – pokémon